Периакты (от  — вращающийся) — устройство, используемое для быстрой смены театральных сцен. В древнегреческом античном театре — трехгранные вращающиеся призмы с разрисованными стенками.

Появление периактов относится, по всей вероятности, к эпохе эллинизма. Впервые упомянуты в трактате Витрувия «Десять книг об архитектуре» в I век до н. э.. Наибольшее развитие и использование получили в театрах эпохи Возрождения.

Периакты размещались по обе стороны сцены и имели одинаковую с ней высоту. Периакты дополняли декорацию живописным изображение местности. С помощью поворотов периактов осуществлялась перемена места действия театрального представления, спектакля. Вращая их вокруг оси, можно было быстро изменить фон драмы, комедии или трагедии. Периакты служили также в качестве кулис.

См. также 
 Театр в Древней Греции

Литература 
 Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах. — М.: Центрполиграф. В. Д. Гладкий. 1998.
 Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.

Ссылки 
 The early illusionistic scene change
 Periaktoi

Театр Древней Греции